Vladimír Marek může být:

 Vladimír Marek (1951–2021) – český herec
 Vladimír Marek (režisér) (1882–1939) – český režisér a herec